Land Grid Array — вид корпусу мікросхем
 код IATA аеропорту Ла-Гуардія, Нью-Йорк